Die Saison 2011/12 der Bremen-Liga war die 65. Spielzeit der Bremen-Liga und die 18. als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Saison startete am 20. August 2011 und endete am 10. Juni 2012. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherte sich der FC Oberneuland mit vier Punkten Vorsprung auf den Bremer SV. Die Oberneuländer schafften damit den direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga.

Die Abstiegsränge belegten der VfL 07 Bremen und die TS Woltmershausen.

Aus der Landesliga Bremen stiegen Vatan Spor Bremen, der OT Bremen und der SC Lehe-Spaden auf. Der FC Bremerhaven trat nach dem Ende der Saison dem SC Sparta Bremerhaven bei, der als Meister der Bezirksliga Bremerhaven den Aufstieg in die Landesliga Bremen geschafft hatte. Der Klub übernahm unter dem Namen FC Sparta Bremerhaven den Startplatz des FC Bremerhaven in der folgenden Spielzeit.

Der Torschützenkönig wurde Iman Bi-Ria vom Bremer SV mit 28 Toren.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Bremen-Liga 2011/12 bei kicker.de

Einzelnachweise 

2011
Fußballsaison 2011/12